Holley ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander H. Holley (1804–1887), US-amerikanischer Politiker
 Charles Hardin Holley (1936–1959), US-amerikanischer Rock’n’Roll-Musiker und Komponist, siehe Buddy Holly
 Creighton Holley († 2012), US-amerikanischer Bluesmusiker
 George Melvin Holley, Sr (1878–1963), US-amerikanischer Politiker Motorradrennfahrer, Automobilpionier und Unternehmer
 Irving Brinton Holley (1919–2013), US-amerikanischer Historiker
 Jake Holley (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 John M. Holley (1802–1848), US-amerikanischer Politiker
 Lonnie Holley (* 1950), US-amerikanischer Künstler
 Major Holley (1924–1990), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Marietta Holley (1836–1926), US-amerikanische Autorin
 Martin David Holley (* 1954), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Memphis
 Matthew Coward-Holley (* 1994), britischer Sportschütze
 Robert W. Holley (1922–1993), US-amerikanischer Biochemiker

Holley heißen folgende Orte:

 Holley (Florida), Vereinigte Staaten
 Holley (New York), Vereinigte Staaten
 Holley (Oregon), Vereinigte Staaten

Holley heißen folgende Unternehmen:

 Holley Performance Products, ein US-amerikanischer Hersteller von Vergasern und Kraftstoffsystemen für Sport- und Rennwägen (u. a. NASCAR)
 Holley Motor Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Verbrennungsmotoren und Automobilen

Siehe auch:

 Hollay
 Holey
 Holly